Emil Fischer může být:

 Hermann Emil Fischer (1852–1919) – německý chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1902
 Melchior Vischer, vl. jménem Emil Walter Kurt Fischer (1895–1975) – německý spisovatel a režisér českého původu